Eumecopoda är ett släkte av insekter. Eumecopoda ingår i familjen vårtbitare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vårtbitare
Eumecopoda